Майда Мехмедович (; род. 25 мая 1990 года, Бар) — черногорская гандболистка, левый полусредний клуба «Кастамону», серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года и чемпионка Европы 2012 года в составе сборной Черногории.

Карьера

Клубная 
Воспитанница школы клуба «Будучност» из Подгорицы, в команде с 2010 года. Чемпионка Черногории и обладательница Кубка Черногории сезона 2009/2010, победительница Кубка обладателей кубков ЕГФ 2009/2010, победительница Лиги чемпионов ЕГФ 2011/2012.

В сборной 
В сборной провела 62 игры и забила 113 голов. Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, чемпион Европы 2012 года. Выступала также на юношеском чемпионате мира 2010 года, где завоевала бронзовую медаль, и на чемпионате мира 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Лиги чемпионов ЕГФ 
 Профиль на сайте клуба «Будучност» 
 

Гандболисты Черногории
Чемпионы Европы по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ГК «Будучность»
Игроки ГК «Бухарест»
Игроки ГК «Кастамону»